Zunz, apellido, puede referirse a:

 Emma Zunz, cuento de Jorge Luis Borges; o
 Leopold Zunz, estudioso de la cultura judía.